Моя Нормандия () — полуофициальный гимн Джерси, коронного владения Великобритании, и заменяемый поэтому на официальных мероприятиях гимном «Боже, храни королеву». Написан Фредериком Бера.

В 2008 на Джерси прошёл конкурс на новый гимн, в котором победу одержала песня «Островной дом» Жерара Лефёвра.

Также песня используется как гимн Нормандии.

Оригинальный французский текст гимна

Примечания

Ссылки 
 Страница гимна на сайте nationalanthems.info
 mp3-версия гимна

Государственные символы Джерси
Джерси
Песни 1835 года
Гогетта